Il gladiatore – film del 2000 diretto da Ridley Scott
Il gladiatore – romanzo di Simon Scarrow del 2009
Il gladiatore – programma televisivo italiano del 2001
 Il gladiatore (The Gladiator) – film per la televisione del 1986 diretto da Abel Ferrara